Диакону (Дьякону) — румынская фамилия. Известные носители:
 Диакону, Эусебио (1981) — румынский борец греко-римского стиля.
 Диакону, Мадалина (1970) — австрийский эстетик-феноменолог.
 Дьякону, Адриан (1978) — румынский боксёр-профессионал.